Toba může znamenat:

etnika
 Toba – indonéský kmen patřící k sumaterským Batakům
 Toba či Tobové – kmen jihoamerických indiánů z oblasti Gran Chaco
 To-ba Ši () – jeden z osmi tangutských klanů
 Toba (, Tabgačové) – jeden ze sien-pejských kmenů ve starověké Číně

osoby
 Toba (císař) – 74. japonský císař
 Go-Toba – 82. japonský císař
 Toba Sódžó (1053–1140) – japonský buddhistický mnich, astronom a kreslíř

místa
 Toba (jezero) – jezero na ostrově Sumatra a místo Tobské katastrofy
 Toba – oblast na severu ostrova Sumatra
 Toba (Mie) () – město v prefektuře Mie v Japonsku
 Toba (Nova Crnja) – vesnice ve Středobanátském okruhu v srbské Vojvodině
 Toba (妥坝乡) – obec v městském obvodu Karub v Tibetu
 Toba (Helbedündorf) – část obce Helbedündorf v Durynsku
 Toba Tek Singh – hlavní město stejnojmenného distriktu v pákistánské provincii Paňdžáb
 La Toba – vesnice v provincii Guadalajara v severní části centrálního Španělska

jiné významy
 Tobská katastrofa – gigantická erupce supervulkánu Toba před 75 000 lety
 Toba () – japonský říční dělový člun, ve službě 1911–60. léta

Externí odkazy